Brock kan som auktorsförkortning betyda:

 Gwendolen Trude Brock
 Paul D. Brock
 Thomas D. Brock
 Vernon E. Brock

Robotskapade auktorsförkortningar